Слой:

 Слой в математике — прообраз элемента базы расслоения.
 «Слой» — роман Виктора Строгальщикова.